Staud ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Staud (1905–1959), österreichischer Bildhauer
 Hans Staud (* 1948), Wiener Unternehmer
 Johann Staud (1882–1939), österreichischer Politiker und NS-Opfer
 Johannes Maria Staud (* 1974), österreichischer Komponist
 Josef Staud (1903–1980), österreichischer Bildhauer
 Toralf Staud (* 1972), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Staudt (Begriffsklärung)
 Staut
 Stauth
 Stout (Begriffsklärung)